Les épreuves de boules des Jeux mondiaux de 2017 ont lieu du 22 juillet au  à Wrocław.

Compétitions Femmes

Lyonnaise - Progressive

Qualification (22 juillet 2017)

Phase finale (24 juillet 2017) 
À la suite de l'annulation des phases finales, le classement final est établi à partir des résultats des qualifications.

Lyonnaise - Tir de précision

Qualification (24 juillet 2017)

Phase finale (24 juillet 2017)

Pétanque - Double

Qualification (23 juillet 2017)

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Pétanque - Tir de précision

Qualification (23 juillet 2017)

Phase finale (24 juillet 2017)

Raffa - Double

Qualification (22 juillet 2017)

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Compétitions Hommes

Lyonnaise - Progressive

Qualification (22 juillet 2017)

Phase finale (24 juillet 2017) 
À la suite de l'annulation des phases finales, le classement final est établi à partir des résultats des qualifications.

Lyonnaise - Tir de précision

Qualification (24 juillet 2017)

Phase finale (24 juillet 2017)

Pétanque - Double

Qualification (23 juillet 2017)

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Pétanque - Tir de précision

Qualification (23 juillet 2017)

Phase finale (24 juillet 2017)

Raffa - Double

Qualification (22 juillet 2017)

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Podiums

Femmes

Hommes

Tableau des médailles

Références 

Jeux mondiaux de 2017
Sport-boules aux Jeux mondiaux